RVC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cesstos (Liberia)